Brendan Doran (ur. 17 marca 1979 w Long Beach) – amerykański skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1999/2000, kiedy zajął 75. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Startował na igrzyskach olimpijskich w Nagano i Salt Lake City oraz mistrzostwach świata w Thunder Bay i Ramsau, ale bez sukcesów.

Igrzyska Olimpijskie 

 Indywidualnie
 1998 Nagano (JPN) – 58. miejsce (duża skocznia), 52. miejsce (normalna skocznia)
 2002 Utah (USA) – 44. miejsce (normalna skocznia), nie zakwalifikował się (duża skocznia)

Mistrzostwa Świata 

 Indywidualnie
 1995 Thuner Bay (CAN) – 55. miejsce (duża skocznia), 50. miejsce (normalna skocznia)
 1999 Ramsau (AUT) – 46. miejsce (duża skocznia), 59. miejsce (normalna skocznia)

Mistrzostwa świata juniorów 

 Indywidualnie
 1995  Gällivare – 54. miejsce
 1996  Asiago – 15. miejsce
 Drużynowo
 1995  Gällivare – 7. miejsce
 1996  Asiago – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Westby – 11 lutego 1995 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Long Beach